Zunder steht für:
 Ein Anzündmittel, siehe Zunder.
 Den Abbrand auf Metalloberflächen durch das Einwirken von Sauerstoff, siehe Abbrand (Metallurgie)
 den Markennamen des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Industrias del Transporte Automotor